Horváth Mária (1927) nyelvész
 Horváth Mária (1952) Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező
 Horváth Mária (1974) üvegművész
 Zádori Mária (1948) énekművész, eredeti neve: Horváth Mária, a Nemzeti Filharmónia szólistája